Spojení písmen A a U může mít různé významy:

AU 
 astronomická jednotka (z anglického Astronomical Unit) – jednotka délky používaná v astronomii (starší značka, nově au)
 Africká unie – mezinárodní organizace sdružující africké státy
 Praha – jedna z bývalých státních poznávacích značek československých a českých vozidel
 AU – kód ISO 3166-2 pro Austrálii

Au 
 zlato (z latinského Aurum) – chemický prvek

místopisný název

 Au (Vorarlbersko) – rakouská obec v regionu Bregenzský les
 Au (Mnichov) – městská část Mnichova
 Au am Inn – bavorské město na řece Inn v zemském okrese Mühldorf am Inn
 Au (Horní Rakousko) - obec u Halštatského jezera
 Au (kanton Sankt Gallen) - švýcarská obec

au 
 české citoslovce vyjadřující bolest
 v (ve francouzštině - čti "ó") – předložka
 astronomická jednotka – jednotka délky používaná v astronomii (současná značka, od r. 2014)

.au 
 .au – internetová doména nejvyššího řádu pro Austrálii
 .au (audio formát) – přípona souborů formátu zvuku představeného firmou Sun Microsystems

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky